Бииш батыр (башк. Бейеш батыр; полное имя Ишкинин Биймухамет Ишкинович; башк. Ишкинин Беймөхәммәт Ишкинә улы; 1795, Кускарово - 1853, где-то в ссылке, Сибирь) - башкирский повстанец действовавший в Бурзянской, Тамьянской волостях, в районе Кагинского и Авзяно-Петровских заводов Верхнеуральского уезда.

Биография 
Биймухамет Ишкинин родился в 1795 году в деревне Кускарово Тамьянской волости Верхнеуральского уезда. Был самым старшим сыном в семье Ишкини Давлеткулова (1764-1825). У Биймухамета было 4 брата: Абдулбакий (1802), Сибай (1808), Ишъяр (1812) и Аралбай (1816). Жену звали Рызбика 1799 года рождения. Народное имя Бииш возможно произошло от первых букв БИймухамета и его отца ИШкини (башк. Бей-Иш).

В 1831 году "из-за преступлений" был отправлен в солдаты в 8й башкирский кантон, Уфимского уезда. 

С 1838 года по 1848 год возглавил повстанческое движение. В течение 10 лет со своими земляками нападали на отряды русских военных, военные казармы и сооружения. Так же целью стали богатые семьи лояльные действующей власти, которые занимались или были соучастниками грабежа природных ресурсов и богатств башкирских земель.

Против Бииш батыра правительство России формировало отряды, но Бииш и его братья (соратники) Абубакир Абдаков, Кунакбай Абдрахимов, Рахматулла Бараков, Курман Ильбаков, Кутлуша Мурзагулов, оставались неуловимыми в течение 10 лет (1838-1848 годы). Из рапортов кантонного начальника Хасана Биишева из деревни Хасаново (ныне Баймакского района) и командующего Башкиро-мишарским войском Станислава Тимофеевича Циолковского (прототип образа известной песни "Турэкэй") к губернатору Перовскому видно, что Бииш действовал в горах и лесах Бурзянской, Тамьянской волостей, в районе Кагинского и Авзяно-Петровских заводов Верхнеуральского уезда.

В 1848 г. отряд карателей под начальством верхнеуральского исправника Скорятинова напал на след Бииша и после несколько коротких стычек Бииш и несколько башкир попали в плен. В перестрелке с карателями Бииш батыр получил несколько тяжелых ружейных ран, и не мог удержаться в седле. Его с остальными пленными после пыток отправили в каторгу навечно, где он умер от ран в 1853 г. Поимка Бииша считалась настолько важной для власти, что за "подвиги" исправника Скорятинова наградили орденом св. Владимира IV степени.

У Биймухамета (Бииш батыр) осталось два сына Буранбай (Бурамбай) (1823) и Мухамет-Султан (Махмут-Султан) (1828), потомки которых до сих пор живут в Абзелиловском районе.

Примечания 
«Бииш» («Бейеш») — известная историческая башкирская народная песня узун-кюй.

Ссылки 
Персоналии по алфавиту